SVV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Salvador de Paul (Venezuela)